Nanguan bezeichnet:

 Nanguan (南关区), Stadtbezirk der Stadt Changchun in der chinesischen Provinz Jilin
 Nanguan (Honghuagang) (南关镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Honghuagang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Nanguan (Lingshi) (南关镇), Großgemeinde im Kreis Lingshi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanguan (Fengning) (南关蒙古族乡), Nationalitätengemeinde der Mongolen im Autonomen Kreis Fengning in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanguan (Chengqu) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengqu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanguan (Guancheng) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Nanguan (Laocheng) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Laocheng in der chinesischen Provinz Henan
 Nanguan (Lianchi) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lianchi in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanguan (Shanhaiguan) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shanhaiguan in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanguan (Weicheng) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weicheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Nanguan (Weidu) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weidu in der chinesischen Provinz Henan
 Nanguan (Wenfeng) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wenfeng in der chinesischen Provinz Henan
 Nanguan (Xuanhua) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xuanhua in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanguan (Yongqiao) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yongqiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Nanguan (Yuanzhou) (南关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuanzhou im Autonomen Gebiet Ningxia in der Volksrepublik China